Краґере (; норв. мова: [ˈKrɑ̀ːɡərœ]) — місто та муніципалітет у графстві Вестфолл і Телемарк, Норвегія. Є частиною традиційних регіонів в Гренландв і  Вестмарв. Адміністративний центр муніципалітету - місто Краґере. Місто Краґере лежить найдальше на півдні в графстві Телемарк.

Лондонська газета The Independent опублікувала статтю про Краґере, де сказано, що «Коли норвежці хочуть піти від цього всього, вони прямують до Краґере. Ліси, фіорди та острови чекають їх там, де Едвард Мунк знаходив спокій і розслаблення».  Населення міста в чотири рази збільшується протягом літніх місяців завдяки високому туризму. Едвард Мунк закохався свого часу в Краґере і назвав його «Перлиною прибережних міст» (Perlen blandt kystbyene). У 2002 році газета The Independent опублікувала статтю про узбережжя регіону, в якій сказано, що «у нього може бути не багато піщаних пляжів, але узбережжя Норвегії пропонує вишуканість і приголомшливі пейзажі».  Місто Краґере характеризується чистою, блакитною водою і прекрасними краєвидами.

Загальна інформація

Назва 
Норвезька форма назви була Кракарей. Перший елемент (можливо) наслідує з Kraka «ворони», останній елемент еу «острів». Kragerø - датська форма назви, яка з'явилась в 17 столітті.

Герб 
Герб походить із сучасності. З'явився 28 січня 1938 року. Руки чорні з срібною галерою в центрі. Краґере отримав міські привілеї в 1666 році, але перебував у залежності від Шієна до 1842 року. У місті використовувалася печатка, яка була ідентичною печатці Шієна. Камбуз випливає з того факту, що з 1666 року Краґере повинен був поставити королю п'ять гармат.

Історія 

Місто Краґере було створено як муніципалітет 1 січня 1838 р. За часів вітрильних кораблів він був одним з найбільших портових міст Норвегії. Сільські муніципалітети Саннідаль та Скатоу були об’єднані в муніципалітет Краґере 1 січня 1960 року. Зараз муніципалітет включає 495 островів, острівців та шхер, а також 4000 будинків відпочинку. У муніципалітеті також знаходиться 190 прісноводних озер.

1694 вбивство 
17 серпня 1694 р. Крістіана Гансена Ернста було вбито на Кнівстіккерсмауете («алеї ножів»).  Він був співробітником поштової служби, колишнім слугою Ульріка Фредріка Гюлленльове і одним з небагатьох африканців того часу, що мешкали в Норвегії, чия особа відома.

Географія 

Краґере - найпівденніший муніципалітет у Телемарку. На південному заході межує з муніципалітетом Різер (у графстві Еуст-Агдер); на заході знаходиться Ерстад (також у графстві Авст-Агдер); на північному заході - Дрангедал; а на північний схід - Бамбл. Краґере популярний серед норвежців (як і серед іноземців) як місце відпочинку влітку, коли населення значно роздувається (приріст приблизно на 250%).

Села 
Села в Краґере включають Гелле, Саннідаль, Скатей, Страхольмен, Йомфруланд та Портор.

Визначні жителі 

 Антон Мартін Швейгаард (1808–1870), норвезький юрист та економічний реформатор
 Нельс Андерсон (народився в 1828 р.), член Асамблеї штату Вісконсин
 Йохан Крістіан Хейч (1838–1904), норвезький єпископ єпархії Агдер
 Теодор Кіттельсен (1857–1914), живописець; також ілюстрував казки, легенди та тролів
 Ганс Дае (1865–1926), норвезький лікар, військовий офіцер і спортивний чиновник
 Йохан Сьор (1867–1949), норвезький юрист і поліцейський
 Томас Краг (1868–1913), норвезький прозаїк, драматург і письменник новел
 Самсон Ейтрем (1872–1966) - філолог, знавець античної літератури, релігії та магії
 Едвард Амундсен (1873–1928) - лютеранський місіонер у Китаї та Тибеті, дослідник
 Рональд Фанген (1895–1946), прозаїк, драматург, псалмопевт, журналіст і літературознавець
 Ойген Скёнберг (1889–1971), норвезький актор 
 Кірстен Хайберг (1907–1976) - норвезька / німецька актриса та співачка 
 Else Heiberg (1910–1972) - норвезька актриса 
 Оле Мирволл (1911–1988), професор економіки, ліберальний політик, міністр фінансів
 Карстен Хопсток (1924–2014), історик мистецтва, куратор Норвезького музею історії культури
 Альф Краннер (1936-2020), народний співак, лірик і живописець; жив у Краґере з 1960-х років
 Роберт Муд (нар. 1958), генерал-майор, керівник Наглядової місії ООН у Сирії (UNSMIS)

Спорт 

 Олаф Орвіг (1889–1939) - моряк, золотий призер команди на літніх Олімпійських іграх 1920 року
 Кнут Лундстрем (нар. 1951), спортсмен, зимовий паралімпієць
 Гейр Борган Паульсен (нар. 1957), культурист IFBB Pro
 Пребен Ф'єре Бринемо (нар. 1977), північний комбінований лижник, брав участь у зимових Олімпійських іграх 2002

Міжнародні зв'язки

Міста-побратими - міста-побратими 
Наступні міста побратими з Краґере:

Примітки

Посилання 
 Муніципальний інформаційний бюлетень із статистики Норвегії
 Муніципалітет Краґере  
 Місто Краґере  
 Гігапан із Краґере  

Міста Норвегії
Articles with hAudio microformats